Strontiumruthenat ist der Name folgender chemischer Verbindungen des Strontiums aus der Gruppe der Ruthenate:

 Monostrontiumruthenat (SrRuO3)
 Strontiumdiruthenat (Sr3Ru2O7)
 Distrontiumruthenat (Sr2RuO4)